Districtul Marshall sau Districtul civil Marshall (conform originalului, Marshall Township) se poate referi la nouăsprezece districte civile din douăsprezece state din .

Arkansas (unul) 

 Districtul Marshall, comitatul White, statul  (vedeți ML Tw WT-AR),

Illinois (unul) 

 Districtul Marshall, comitatul Clark, statul  (vedeți ML Tw CL-IL),

Indiana (unul) 

 Districtul Marshall, comitatul Lawrence, statul  (vedeți ML Tw LW-IN),

Iowa (4) 

 Districtul Marshall, Iowa (dezambiguizare)

Michigan (unul) 

 Districtul Marshall, comitatul Calhoun, statul  (vedeți ML Tw LW-IN),

Minnesota (2) 

 Districtul Marshall, comitatul Mower, statul  (vedeți ML Tw LW-MN),
 Districtul Lake Marshall, comitatul Lyon, statul Minnesota (vedeți ML Tw LW-MN),

Missouri (2) 

 Districtul Marshall', comitatul Saline, statul  (vedeți ML Tw SL-MO),
 Districtul Marshall, comitatul Platte, statul Missouri (vedeți ML Tw PL-MO),

Nebraska (unul) 

 Districtul Marshall, comitatul Clay, statul  (vedeți ML Tw CL-NE),

North Dakota - Dakota de Nord (unul) 

 Districtul Marshall, comitatul Williams, statul  (vedeți ML Tw WS-ND),

Ohio (unul) 

 Districtul Marshall, comitatul Highland, statul  (vedeți ML Tw HL-OH),

Oklahoma (3) 

 Districtul Marshall, Oklahoma (dezambiguizare)

Pennsylvania (unul) 

 Districtul Marshall, comitatul Allegheny, statul  (vedeți ML Tw AG-PA),

Vezi și 

 
 Marshall (dezambiguizare)
 Comitatul Marshall (dezambiguizare)
 Districtul Marshall (dezambiguizare)
 Districtul Marshall, Iowa (dezambiguizare)
 Districtul Marshall, Oklahoma (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii